Waitangi är ett släkte av kräftdjur. Waitangi ingår i familjen Phoxocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Waitangi